Фа́кел:
 Факел — вид светильников.
 Факел — мост в Салехарде, открыт в 2004 году.
 «Факел» — спецподразделение УФСИН Московской области.

Культура

Журналы 
 «Факел» — болгарский литературный журнал.
 Fакел — российский журнал, экстремальный глянец. Издавался Юрием Грымовым с 2001 по 2004 год.
 «Факел» — литературный журнал, издававшийся Царицынской ассоциацией пролетарских писателей в 1920-х годах.

Строения 
 «Факел» — кинотеатр возле метро «Авиамоторная» в Москве.
 «Факел» — кинотеатр в Киеве.
 «Факел» — развлекательный комплекс в Томске.
 «Факел» — народный театр в Ангарске (Иркутская область).

Наука и техника 
 Газовый факел — сжигание сопутствующего газа при добыче или переработке нефти.
 Солнечный факел — яркая область в фотосфере Солнца.
 «Факел» — машиностроительное конструкторское бюро, предприятие ракетно-космической промышленности в Химках Московской области.
 «Факел» — опытное конструкторское бюро Федерального космического агентства, мировой лидер в области разработки холловских двигателей, расположено в Калининграде.
 «Факел» — промышленный ядерный взрыв, произведённый 9 июля 1972 года в 3 км от села Крестищи (Харьковская область, УССР) с целью закрытия аварийного газового выброса.
 «Факел» — светошумовая граната.
 «Факел» — прибор бесшумной стрельбы ТКБ-069 к ГМ Искра.
 «Факел» — радиолокационный комплекс палубного самолёта Як-44Э.

Спортивные клубы 
 
 «Факел» — российский мини-футбольный клуб из Сургута.
 «Факел» — украинский мини-футбольный клуб из Львова.
 «Факел» — российский волейбольный клуб из Нового Уренгоя.
 «Факел» — российский женский волейбольный клуб из Нового Уренгоя.
 «Факел» — российский клуб по хоккею с мячом из Богдановича Свердловской области.
 «Факел» — название российской женской хоккейной команды «Белые медведицы» из Челябинска в 2002—2014 годах.
 «Факел» — название российского женского ватерпольного клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из города Кириши в 1993—1996 годах.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Факел — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 
Казахстан
 Факел — название села Жалын в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области до 2020 года.

Киргизия
 Факел (быв. Советский) — посёлок в Кадамжайском районе Баткентской области.

Россия
 Факел — посёлок в Первомайском районе Тамбовской области.
 Факел — село в Игринском районе Удмуртии.

См. также 
 Операция «Факел» — высадка союзников в Северной Африке в 1942.
 Человек-факел — вымышленный персонаж, супергерой комиксов издательства Marvel Comics.
 Человек-факел (андроид) — персонаж, один из первых супергероев Вселенной Marvel.

Примечания